Skrukeby socken kan syfta på:

 Västra Skrukeby socken
 Östra Skrukeby socken